East Cambridge ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Cambridge (Massachusetts), im Middlesex County
 East Cambridge (Ohio), im Guernsey County

im NRHP gelistete Objekte:
 East Cambridge Historic District, in Cambridge, Massachusetts, ID-Nr. 83000797
 East Cambridge Savings Bank, in Cambridge, Massachusetts, ID-Nr. 82001938